Традиционно в англоговорящих странах ребёнок при рождении получает два имени: личное имя () и среднее имя (). Наиболее важным, существенным представляется именно первое, личное имя. Под термином «личное имя» понимается прежде всего «индивидуальное именование субъекта» (А. В. Суперанская), официально закреплённое за ним при рождении.

Порядок использования 
В английском языке, в отличие от русского, порядок следования имени и фамилии зафиксирован: фамилия следует за именем в подавляющем большинстве случаев. С другой стороны, в алфавитных списках (например в бумажной энциклопедии Британника или в телефонных справочниках), а также в официальных документах иногда используется обратный порядок (как в БРЭ).

Личное имя 

Многие личные имена с трудом отличаются от апеллятивной лексики и прозвищ. Например, Brun —  а) имя, б) прозвище, в) прилагательное. Здесь можно выделить подгруппу однотемных имён (Daene, Wolf, Beald) и двухтемные имена типа Ethelberg, Leofwin, Wigfrith, Frithuwulf.

В производных однотемных именах особо выделяется общегерманский суффикс -ing, который в первую очередь употреблялся как антропонимический, указывающий, что носитель является потомком того, кто обозначен темой: Bruning — сын Бруна.

Среднее имя 

Среднее имя () — имя, обычно расположенное между личным именем и фамилией.

Фамилия 
Британские фамилии приобрели распространение в период между 1250 и 1450 годами. Широкий спектр этнических и языковых корней английских фамилий отражает историю Англии. Например, префикс фиц- происходит от норманнского патронимического корня.

Литература

Ссылки 
 Английские фамилии
 Леонович О. Английские имена
 Самые популярные мужские и женские английские имена.
 Английский речевой этикет
 И. Бернштейн. Английские имена в русских переводах
 А. И. Рыбакин. Словарь английских личных имен
 Популярные мужские и женские английские имена за последние 100 лет.

Имена по культуре
Английский язык
Культура Великобритании